Un désinsectiseur électrique est un appareil permettant de supprimer les insectes volants.

Principe de fonctionnement 
Le désinsectiseur est composé d’un tube néon servant à attirer les insectes de nuit par phototropisme. Le tube se trouve derrière une grille électrifiée alimentée par un transformateur fournissant une haute tension sous faible intensité qui foudroie les insectes qui sont récupérés dans un bac situé sur le fond de l’appareil. Sur les nouveaux systèmes à plaques adhésives, le tube est placé devant une plaque adhésive. Les désinsectiseurs à glu présentent de nombreux avantages :
 possibilité de capturer tous les insectes volants, même les plus petits (moucherons, moustiques,...). Ces petits insectes ne peuvent être capturés par une grille haute tension car ils ne font pas court-circuit entre deux barreaux ;
 aucun bruit ;
 presque aucune odeur ;
 aucun risque d'incendie ;
 aucun risque d'explosion des insectes électrocutés.

Problèmes d'hygiène 
Le désinsectiseur électrique est souvent utilisé dans les restaurants, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie cosmétique contre les mouches et autres insectes volants. . . C'est pourquoi les désinsectiseurs à plaques adhésives sont à privilégier aux appareils à grille haute tension, cela évite tout risque de contamination.

Outil